Gwynn peut nommer :

Patronyme 
 Lucius Gwynn (1873-1902), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Michael Gwynn (1916-1976), acteur anglais ;
 Tony Gwynn (1960-2014), joueur de baseball américain ;
 Tony Gwynn, Jr. (né en 1982), joueur de baseball américain, fils du précédent.

Autres 
Gwynn ap Nudd, personnage de la mythologie celtique galloise ;
Tony Gwynn Stadium, stade de baseball à San Diego (Californie), ainsi nommé en hommage à Tony Gwynn précité.